Кирнарский — русская фамилия. Известные носители:
 Кирнарский, Марк Абрамович (1893—1942) — советский художник-график, иллюстратор.
 Кирнарский, Александр Александрович — инженер, конструктор локомотивов.

Кирнарская 
 Кирнарская, Дина Константиновна — музыковед.